Novák Gábor (1934–2021) olimpiai ezüstérmes magyar kenus
 Novák Gábor (1943) magyar újságíró, szerkesztő
 Novák Gábor (?) magyar műfordító